Skjønsberg ist der Familienname folgender Personen:

 Kari Skjønsberg (1926–2003), norwegische Literaturwissenschaftlerin, Frauenrechtlerin und Politikerin (Arbeiterpartiet)
 Morten Skjønsberg (* 1983), norwegischer Fußballspieler
 Tor Skjønsberg (1903–1993), norwegischer Jurist, Wirtschaftsmanager und Politiker